Борисогле́бский — русская фамилия в память святых Бориса и Глеба.

Известные носители:
 Борисоглебский, Александр Игоревич (род. 1959) — русский журналист, телевизионный ведущий, продюсер, режиссёр, генеральный директор.
 Борисоглебский, Василий Петрович (1849—1911) — ректор Воронежской духовной семинарии.
 Борисоглебский, Виктор Валерьянович (1913—1964) — генерал-лейтенант юстиции, председатель Военной коллегии (1957—1964).
 Борисоглебский, Евгений Иванович (1903—1973) — деятель советских спецслужб, генерал-майор, руководитель Высшей школы КГБ в 1954.
 Борисоглебский, Леонид Александрович (1912—2006) — белорусский физик.
 Борисоглебский, Михаил Васильевич (настоящая фамилия — Шаталин; 1886—1942) — писатель, журналист, сценарист, историк балета.
 Борисоглебский, Никита Аркадьевич (род. 1985) — российский скрипач, лауреат международных конкурсов.
 Борисоглебский, Павел Васильевич (ум. 1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Борисоглебский, Сергей Алексеевич (1863—1927) — российский артист оперы (баритон).

 См. также 
 Борисоглебский